Полуденный Актай — река в России, протекает по Свердловской области. Устье реки находится в 32 км по правому берегу реки Актай. Длина реки составляет 32 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тура от истока до впадения реки Тагил, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501212111200004688.

Примечания 

Притоки Актая (притока Туры)
Реки Верхотурского городского округа
Реки Новолялинского городского округа
Реки Нижнетуринского городского округа